Senador Pompeu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Senador Pompeu (kommun), Ceará, 
 Senador Pompeu (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar